Santa Fe es una localidad en el municipio de Playa en La Habana, Cuba. Está ubicado en el Estrecho de Florida, al oeste de Jaimanitas, antiguo pueblo pescador, al este de Baracoa y al norte de Bauta  (provincia Artemisa).

Gente de Santa Fe 
 Jorge Perugorría, actor de la película Fresa y Chocolate, vivió en Santa Fe. También vive en esa localidad los destacados personajes de la cultura José Luis Cortés. Javier Méndez González ya no vive en santa fe

Enlaces externos 
 Playa Santa Fe website (blog)

Referencias 

Localidades de la provincia de La Habana